Warum steht für: 

 ein deutsches Interrogativadverb
 Warum (Komposition), ein Lied (op. 92/4) von Johannes Brahms aus dem Jahr 1889
 Warum (Juli-Lied), ein Song von Juli aus dem Jahr 2004
 Warum-Fragen, siehe Die Trotzphasen des Kindes in der frühen Sprachentwicklung
 Tatort: Warum, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort

Warum ist der Familienname von: 
 Anschelika Warum (* 1969), russische Sängerin

Siehe auch:
 Darum